Balada o Zemi může mít různé významy:
 Balada o Zemi píseň Ota Petřina / Ladislav Kantor
 Balada o Zemi scénická montáž rockových písní skupiny C&K Vocal z roku 1983